L'édition 2017 du tournoi de tennis de Limoges se déroule du 6 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Monica Niculescu remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Antonia Lottner, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Valeria Savinykh et Maryna Zanevska.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de la Slovène Polona Hercog. Elle est remplacée par Andrea Gámiz.

Lauréates 
Monica Niculescu remporte le premier titre de sa carrière en WTA 125 en simple en battant en finale Antonia Lottner.

En double, Valeria Savinykh et Maryna Zanevska remportent leur  ensemble en battant en finale Chloé Paquet et Pauline Parmentier.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2017 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Limoges
Tennis en novembre 2017
Tennis en France en 2017
Sport en France en novembre 2017